Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Myriophyllum spicatum
 el nombre común de la planta Myriophyllum verticillatum